

Sciences et techniques 
 En pédologie, les terres noires (tchernoziom en russe) sont un type de sol, riche en humus.
 La terra preta, littéralement « terre noire » en portugais, est un type de sol très fertile présent en Amazonie, transformé par l'activité humaine.

Sciences humaines et sociales 
 En archéologie, les terres noires sont une strate de  d'épaisseur, qui succède directement aux derniers dépôts antiques.
 En histoire, « Terre Noire » est la traduction de Kemet, le nom que les anciens Égyptiens donnaient à leur pays.

Culture et société

Cinéma 
 Terres noires est un court métrage français réalisé par Luc Moullet, sorti en 1961.
 La Terre noire est un film grec néoréaliste réalisé par Stélios Tatassópoulos, sorti en 1952.
 La Petite Fille de la terre noire est un film franco-coréen réalisé par Jeon Soo-il, sorti en 2007.

Littérature 
 Terres noires est un roman de Christian Laborie, paru en 2012.
 L'Elfe des terres noires est un roman médiéval-fantastique écrit en 2009 par Jean-Louis Fetjaine.

Sports 
 Le raid des Terres Noires est une épreuve de vélo tout terrain.

Toponyme 

 Terre-Noire, un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.
 Terre-Noire, un lieu-dit de la commune de Saint-Julien-de-Civry, en Saône-et-Loire.